Stadtwald steht für:

 Stadtwald, allgemein ein Wald, der sich in einer Stadt befindet
 Dransfelder Stadtwald (492,5 m), Mittelgebirgszug bei Dransfeld, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Stadtwald (Essen), Stadtteil in Essen, Nordrhein-Westfalen
 Stadtwald (Marburg), Stadtbezirk von Marburg, Hessen
 Stadtwald Lübeck, Forstbetrieb der Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein
 Kölner Stadtwald, Park in Köln, Nordrhein-Westfalen
 Stadtwäldchen, Budapest

Stadtforst steht für:
 Berliner Stadtforst
 Briloner Stadtforst
Siehe auch:
 Stadewäldchen